Союз ТМА-18 — российский пилотируемый космический корабль, на котором был осуществлён пилотируемый полёт к международной космической станции. Двадцать второй полёт космического аппарата серии «Союз» к МКС. Экипаж корабля входил в состав двадцать третьей, а также двадцать четвёртой долговременной экспедиции.

Эмблема полёта 
В основе эмблемы корабля — рисунок победительницы конкурса детского рисунка на лучшую эмблему экспедиции Насти Березуцкой из города Курчатов.

Экипаж 
Экипаж старта и посадки
  (ФКА) Александр Скворцов (1) — командир экипажа.
  (ФКА) Михаил Корниенко (1) — бортинженер.
  (НАСА) Трейси Колдуэлл-Дайсон (2) — бортинженер.

Дублирующий экипаж
  (ФКА) Александр Самокутяев — командир экипажа.
  (ФКА) Андрей Борисенко — бортинженер.
  (НАСА) Скотт Келли — бортинженер.

Хроника подготовки к полёту 
08 февраля 2010 года — транспортный пилотируемый космический корабль «Союз ТМА-18» доставлен на станцию Тюра-Там, откуда после выполнения прохождения таможни состав с кораблем и вспомогательным оборудованием был перевезен на площадку 254 космодрома Байконур.

09 февраля 2010 года — в монтажно-испытательном корпусе площадки 254 космодрома состоялась выгрузка космического корабля из вагона и установка его в стенд. Началась подготовка к проведению электрических испытаний систем.

11 февраля 2010 года — испытания работы радиотелеметрических систем, системы «Квант» и системы построения инфракрасной вертикали.

16 февраля 2010 года — испытания системы «Курс», обеспечивающей проведение стыковки корабля к станции, проверка БЦВМ спускаемого аппарата.

27 февраля 2010 года — завершились автономные проверки систем корабля. Начаты комплексные испытания систем корабля. На площадке № 31 начата подготовка заправочной станции к предстоящей заправке компонентами топлива и сжатыми газами двигательной установки корабля.

01 марта 2010 года — успешно завершены испытания корабля в безэховой камере, в ходе которых были проверены система «Курс» и другие радиосистемы корабля. Начата подготовка корабля к проведению пневматических испытаний.

11 марта 2010 года — в ЦПК имени Ю. А. Гагарина прошёл первый день экзаменационной комплексной тренировки экипажей. Основной экипаж провел тренировку на тренажёре российского сегмента МКС, оценка «отлично». Дублирующий экипаж провел предстартовую комплексную тренировку в тренажере транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА», оценка «хорошо».

На космодроме Байконур продолжается подготовка к пуску. С начала недели корабль «Союз ТМА-18» находился в вакуум-камере, где проходил проверки на герметичность. Утром 11 марта проверки были закончены с положительным результатом.

12 марта 2010 года — в ЦПК имени Ю. А. Гагарина завершился второй день комплексной экзаменационной тренировки экипажей. Основной экипаж провел экзаменационную тренировку в тренажере ТПК «Союз ТМА», оценка «отлично». Дублирующий экипаж провел тренировку на тренажёре российского сегмента МКС, оценка «отлично».

16 марта 2010 года — в здании Роскосмоса состоялось заседание Коллегии Федерального космического агентства с повесткой «О готовности к запуску транспортного пилотируемого корабля (ТПК) „Союз ТМА-18“ и программе работ экипажа двадцать третьей основной экспедиции (МКС-23)». Принято предварительное решение о составе экипажей.

В монтажно-испытательном корпусе площадки 112 космодрома Байконур расчеты начата сборка и испытания ракеты-носителя «Союз-ФГ», предназначенной для запуска корабля «Союз ТМА-18». Выполняется сборка второй ступени ракеты, начались пневматические испытания блоков первой ступени ракеты-носителя.

19 марта 2010 года — прошла встреча руководителя Федерального космического агентства с основным и дублирующим экипажами.

21 марта 2010 года — на аэродром Крайний двумя самолётами «ТУ-134» были раздельно доставлены основной и дублирующий экипажи.

22 марта 2010 года — на космодроме Байконур в монтажно-испытательном корпусе площадки 254 состоялась первая тренировка экипажей. Основной экипаж провел тренировочное занятие в ТПК «Союз ТМА-18», дублирующий работал с бортовой документацией. Затем основной примеривал скафандры, а дублирующий тренировался в корабле.

23 марта 2010 года — на заправочной станции площадки 31 космодрома закончена заправка компонентами топлива и сжатыми газами баков двигательной установки корабля «Союз ТМА-18». С ракетой-носителем «Союз-ФГ» проводились автономные испытания системы управления. Продолжается подготовка стартового комплекса площадки № 1 космодрома, откуда предстоит стартовать ракете. На Байконуре в испытательном учебно-тренировочном комплексе ЦПК им. Ю. А. Гагарина основной и дублирующий экипажи подняли флаги государств — участников космического полёта.

24 марта 2010 года — ночью ТПК «Союз ТМА-18» был доставлен с заправочной станции площадки 31 в монтажно-испытательный корпус площадки 254 космодрома, где специалисты РКК «Энергия» имени С. П. Королева" и Космического центра «Южный» выполнили установку пилотируемого корабля в стенд. Ведется подключение оборудования и аппаратуры корабля к наземной кабельной сети для проведения проверок и испытаний.

25 марта 2010 года — корабль установлен на переходной блок (проставку, соединяющую корабль с верхней ступенью ракеты-носителя). Основной и дублирующий экипажи корабля тренируются на симуляторе ручной стыковки к МКС и изучают документацию «МИМ-1» (малого исследовательского модуля).

26 марта 2010 года — в монтажно-испытательном корпусе площадки 254 космодрома идет подготовка к авторскому осмотру и накатке головного обтекателя. В монтажно-испытательном корпусе площадки 112 космодрома расчеты головного предприятия и байконурского филиала самарского «ЦСКБ-Прогресс» и Космического центра «Южный» выполняют перекладку третьей ступени ракеты с рабочего места на монтажно-стыковочную тележку, где будет проводиться стыковка ступени с космической головной частью. Основной и дублирующий экипажи корабля «Союз ТМА-18» изучают бортовую документацию корабля «Союз». С ними запланировано также проведение занятий по программе полета корабля и программе экспедиции МКС.

27 марта 2010 года — дублирующий экипаж совершил экскурсию по городу Байконур с возложением цветов к памятникам Ю. А. Гагарину и С. П. Королеву и посещением музея. Глава города А. Ф. Мезенцев вручил космонавтам памятные серебряные значки и сертификаты за вклад в развитие космонавтики. Основной экипаж продолжает плановую подготовку.

31 марта 2010 года — состоялся вывоз ракеты с кораблем на старт площадки 1 («гагаринский»). Подведены мачты обслуживания, ведутся работы по графику первого «стартового дня».

01 апреля 2010 года — в испытательном учебно-тренировочном комплексе ЦПК им. Ю. А. Гагарина (площадка 17) состоялось заседание Государственной комиссии, на котором были утверждены основной и дублирующий экипажи.

Хроника полёта 
02 апреля 2010 года — в 8 часов 04 минут московского времени состоялся успешный пуск. Корабль выведен на орбиту искусственного спутника Земли.

04 апреля 2010 года — в 9 часов 26 минут московского времени произошла успешная стыковка с МКС, в 11 часов 05 минут экипаж открыл люки и перешёл на станцию.

(Хронология приведена по информации Пресс-службы Роскосмоса и КЦ «Южный»).

24 сентября 2010 года корабль не смог отстыковаться от МКС в запланированное время из-за технических проблем. Отстыковка была перенсена на следующий день.

25 сентября 2010 года в 9.23 корабль благополучно приземлился в Казахстане.

Примечания

Ссылки 
 «Чаепитие» руководителя Роскосмоса с экипажами транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-18». Фоторепортаж
 Основной и дублирующий экипажи ТПК «Союз ТМА-18» (биографии)
 Центр управления полетами г. Королев. Стыковка корабля «Союз-ТМА-18». Фоторепортаж
 Космический корабль «Союз-ТМА18»

Космические корабли серии «Союз»